Franz Lochmatter ist der Name folgender Personen:

* Franz Lochmatter (Bergsteiger) (1878–1933), Schweizer Bergsteiger und Bergführer
 Franz Josef Lochmatter (1825–1897), Schweizer Hotelier, Bergsteiger und Bergführer